El Torneig de Doha 2023, també anomenat Qatar TotalEnergies Open 2023, és un esdeveniment tennístic disputat sobre pista dura que pertany als WTA 500 de la WTA. La 21a edició es va celebrar entre el 13 i el 18 de febrer del 2023, al Khalifa International Tennis and Squash Complex de Doha, Qatar.

Tan la tennista polonesa Iga Świątek i la parella formada per les estatunidenques Coco Gauff i Jessica Pegula van reeditar el títol aconseguit en l'edició anterior. En el cas de Pegula, va disputar ambdues finals però només va poder imposar-se en la final de dobles.

Quadre individual femení

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles femenins

Caps de sèrie

Quadre

Referències

Enllaços externs 
 Web oficial 
 
 

2023
WTA Tour 2023